Ellesmere est un roman de Marie Desjardins paru en 2014.

Résumé 
Déportation et amour interdit s’unissent cruellement dans ce conte noir qui a tout d’une histoire vraie qu’on veut garder cachée...Dans les années 1950, sous un prétexte fallacieux, le gouvernement du Canada déplace des populations inuit à Ellesmere, l’île la plus au Nord de l’Arctique. Arrachement des familles, survie sur une terre hostile en pleine nuit polaire, mort. 

Au Sud, un Blanc avide de gloire et déterminé à cacher ses propres crimes saura sauvagement tirer profit de ce scandale politique — et de sa famille — pour immortaliser le bleu d’Ellesmere dans un tableau gigantesque, une couleur demeurant à jamais un hématome.    

Les secrets ressurgissent comme autant d’icebergs dans une mer à jamais figée; la banquise cristallise les trahisons. Dans ces pages inspirées d’un sombre épisode historique, la lumière est faite sur l’envers du décor et la trouble intimité d’une famille. L’horreur est sublimée, l’inceste sanctifié. Captivant et inoubliable.

Annexes

Liens externes 
 Ellesmere, Montréal, 2014, Les Éditions du CRAM

Références 

Roman canadien paru en 2014
Roman se déroulant au Canada